

Codici 
 MXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monticello (Utah)

Televisione 
 Most Extreme Elimination Challenge (MXC) – titolo statunitense del programma Takeshi's Castle.